Der Rajon Lenine (ukrainisch / – ukrainisch offiziell seit dem 12. Mai 2016 Rajon Jedy-Kujo/Єдикуйський район; russisch /, krimtatarisch Yedi Quyu rayonı) ist ein ukrainischer Rajon in der Autonomen Republik Krim. Er besitzt insgesamt eine Bevölkerung von etwa 69.000 Einwohnern und hat eine Fläche von 2.919 km². Zu ihm gehören eine Stadt, zwei Siedlungen städtischen Typs, 64 Dörfer sowie 1 Siedlung, die in 24 Landratsgemeinden organisiert sind.

Geographie 
Der Rajon liegt im Osten der Autonomen Republik Krim, er grenzt im Norden an das Asowsche Meer, im Osten an die Straße von Kertsch, im Süden an das Schwarze Meer, im Süden an die Stadt Feodossija und im Westen an den Rajon Kirowske.

Stadt

Siedlung städtischen Typs

Dörfer

Bevölkerung

Einzelnachweise

Weblinks 

Lenine